Conversione di san Paolo – evento descritto negli Atti degli Apostoli che segna l'adesione al cristianesimo di Saulo o Paolo di Tarso
 Conversione di san Paolo apostolo – festa liturgica che ricorda tale avvenimento, celebrata dalla Chiesa latina il 25 gennaio
 Conversione di san Paolo o Conversione di Saulo – dipinto di Caravaggio conservato nella basilica di Santa Maria del Popolo a Roma
 Conversione di san Paolo o Conversione di Saulo – dipinto di Caravaggio conservato nella collezione privata Odescalchi
 Conversione di Saulo – affresco di Michelangelo Buonarroti nella Cappella Paolina a Roma
 Conversione di Saulo – arazzo della bottega bottega di Pieter van Aelst su disegno di Raffaello Sanzio conservato nella Pinacoteca vaticana a Roma
 Conversione di san Paolo – dipinto di Pieter Paul Rubens andato perduto nel 1945
 Conversione di San Paolo – dipinto di Ignacio de Ries conservato nella Cattedrale di Segovia